

Personnalités 

  (né en 1979), acteur et marionnettiste slovène ;
 Robert Jarni (né en 1968), footballeur croate.

Lieux 

 Järni, village de la commune de Rakvere dans le Virumaa occidental, en Estonie.

Œuvres 
 Jarní píseň, film tchécoslovaque de Rudolf Hrušínský, 1944.